«Соколы свободы Курдистана» (, TAK; ), или «Ястребы свободы Курдистана» — курдская националистическая террористическая группировка в Турции, которая борется за независимое курдское государство в юго-восточной Турции.

Группировка сформировалась и начала осуществлять теракты в 2004 году.

11 декабря 2016 года группировка взяла на себя ответственность за двойной теракт в Стамбуле, произошедший днём ранее.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Соколы свободы Курдистана